1990 Голяма награда на Монако е 37-ото за Голямата награда на Монако и четвърти кръг от сезон 1990 във Формула 1, провежда се на 27 май 1990 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Репортаж

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Монако